Flobots — американская рок-группа, играющая в жанре альтернативный рок и хип-хоп, из Денвера, Колорадо. Группа возникла в 2000 году и получила известность после выхода альбома Fight with Tools (2007). В альбоме содержался сингл «Handlebars», ставший популярным хитом на радио Modern Rock в апреле 2008 года. В 2010 году вышел новый альбом группы под названием Survival Story.

Дискография

Состав 
Текущий состав
 Джейми «Jonny 5» Лори — вокал
 Stephen «Brer Rabbit» Brackett — вокал
 Джесси Уокер — бас-гитара
 Кенни «KennyO» Ортис — ударные
 Маккензи Голт — альт, вокал
Бывшие участники
 Энди «Rok» Герреро — гитара, вокал
Приглашенные участники
 Джо Феррон — трубач

Музыкальные коллективы из Денвера
Группы альтернативного рока США
Группы альтернативного хип-хопа
Исполнители Universal Records
Секстеты